Снопово — название нескольких населённых пунктов:
 Снопово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Снопово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Снопово — деревня в Торопецком районе Тверской области.